Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Griekenland. IJsland heeft geen ambassade in Griekenland.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Griekenland
IJslandse